Алкени

 Алкен — комуна в провінції Лімбург Бельгії.
 Алкен — село в мунципалітеті Сканнерборг Данії.

Див. також 
 Алькен
 Олкен